Ел Аликанте има више значења:

 Ел Аликанте (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аликанте (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику